Morto per il mondo (Dead to the World) – romanzo di Francis Durbridge del 1978
 Morto per il mondo (Dead to the World) – romanzo di Charlaine Harris del 2004